Шестая Санкт-Петербургская гимназия — среднее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Была открыта в 1862 году.

История 
Шестая Петербургская мужская гимназия с филологическим уклоном была образована  года и открыта 17 апреля того же года, в день рождения Александра II. В её распоряжение вместе со всем имуществом передали здание Министерства народного просвещения (площадь Чернышева, 2).

Создавалась 6-я гимназия по образцу 3-й Санкт-Петербургской гимназии. Директором был назначен инспектор Ларинской гимназии, надворный советник Иван Фёдорович Кнорринг, а инспектором преподаватель истории Ларинской гимназии Иван Фёдорович Сидонский — оба выпускники 3-й гимназии. Законоучителем был назначен Леонид Петрович Петров, старшим преподавателем русской словесности — Алексей Михайлович Груздев, греческого языка — Михаил Васильевич Пустонский.

В 1-й класс было принято 69 человек, во 2-й — 43, в 3-й — 7 и 1-й класс был разделён на два; к концу 1862 года добавилось ещё 40 учеников и 2-й класс также был разделён на два отделения. Первоначально гимназия была рассчитана на 250 воспитанников, но к 1887 году их число выросло до 580 человек.

В августе 1864 года директором был назначен Леопольд Фёдорович Радлов, который 29 октября того же года умер и с 14 ноября директором стал тридцатичетырёхлетний И. Ф. Сидонский (а инспектором, до 2 февраля 1868 — К. А. Скворцов).

После смерти Сидонского работать директором гимназии, в новых условиях действия Устава о гимназиях и прогимназиях от 30 июня 1871 года (по которому всё было до мелочей регламентировано, что не оставляло места для индивидуальной деятельности педагогов), пришлось Егору Христиановичу Рихтеру. При нём были открыты приготовительный и VIII классы, усилено преподавание математики и древних языков. В июне 1873 года он перешёл на должность директора Второго реального училища и директором 6-й гимназии был назначен Лукиан Осипович Лавровский, занимавший эту должность до июня 1875 года.  Затем, до июня 1878 года директором был Николай Яковлевич Максимов. После него гимназией руководили Михаил Васильевич Пустонский (до своей смерти 20 июня 1890) и Дмитрий Николаевич Соловьёв (с 19 июля 1890 до 1 января 1896). На рубеже веков, ровно 10 лет, до 1 января 1906 года, директором гимназии был Яков Григорьевич Мор, затем, с 5 января 1906 — Николай Михайлович Дюков, а с 1 августа 1906 года — Густав Густавович Зоргенфрей.

В 1907 году планировалось перевести гимназию в новое здание на окраине города, за Александро-Невской лаврой; однако родители учащихся обратились к министру народного просвещения с просьбой «об отведении гимназии всего помещения, занимаемого Императорским Русским Географическим обществом» и в 1908 году Географическое общество переехало в специально выстроенный для него дом в Демидовом переулке (д. 10).

В 1912 году, в связи с пятидесятилетием, гимназии было присвоено наименование «наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича». По случаю юбилея был выпущен сборник «Шестой гимназии — ее ученики» (: тип. Ю. Мансфельд, 1912. — 39 с.), куда вошли стихи гимназического кружка молодых поэтов: Вл. Бестужева, Василия Гиппиуса, Сергея Городецкого и др.

В 1913 году было принято решение о строительстве для гимназии отдельного здания на соседнем участке, принадлежавшем Министерству народного просвещения (Торговый переулок, д. 2а). Проект был выполнен архитектором Департамента народного просвещения А. А. Бернардацци; 25 июня 1914 года состоялась торжественная церемония закладки фундамента; к февралю 1916 года здание было выстроено и после завершения внутренней отделки помещений осенью 1916 года в новом здании начались занятия. Поскольку здание строилось в непосредственной близости от творения зодчего Росси, стилистическое решение фасадов выполнено в духе архитектуры неоклассицизма. Северный корпус, примыкающий к Министерству народного просвещения, был одинаковой высоты с ним; а в композиции лицевого (восточного) фасада здания гимназии Бернардацци использовал приёмы, характерные для другого соседнего здания; обращённые к рынку, восточные фасады южного корпуса были лишены декора.

После Октябрьской революции гимназия была преобразована в «единую трудовую совшколу № 40». После Великой Отечественной войны здесь последовательно располагались: средняя школа № 314, средняя школа № 25 Фрунзенского района, спортивная школа Олимпийского резерва. В 1993 году в здании была открыта Международная школа общего образования «Шорашим». В 1999 году школа получила статус специализированной и официальное название «Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 550 с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий Центрального района г. Санкт-Петербурга».

Известные выпускники 
См. также: 

Немалое число выпускников гимназии, начиная с первого выпуска, стали известными государственными, военными и научными деятелями. 

 1867 (1-й выпуск)
 Леонид Барсов (серебряная медаль)
 1869
 Александр Куршаков
 1871
 Борис Озеров
 1873
 Григорий Лисенков
 Эрнест Радлов
 1875
 Евгений Ферсман
 1876
 Иван Бычков (золотая медаль)
 Алексей Павловский
 Алексей Петров (золотая медаль)
 Франц(?) Рицца (золотая медаль)
 Павел Розенбах (золотая медаль)
 Гавриил Суслов (золотая медаль)
 Михаил Уваров
 1878
 Геннадий Хотунцов
 1879
 Сергей Середонин (золотая медаль)
 1881
 Фёдор Оом (серебряная медаль)
 1882
 Александр Крылов
 1883
 Евгений Новаков
 1885
 Борис Коялович (золотая медаль)
 Дмитрий Кудрявский (серебряная медаль)
 1886
 Владислав Борткевич (золотая медаль)
 1887
 Александр Лозинский (золотая медаль)
 Борис Новаков
 Михаил Таубе (золотая медаль)
 1888
 Михаил Рейснер
 Пётр Рождественский (золотая медаль)
 1890
 Пётр Балашёв
 Николай Елачич
 Дмитрий Петров (серебряная медаль)
 1891
 Евгений Каратыгин (золотая медаль)
 Николай Черепнин (серебряная медаль)
 1892
 Александр Митинский (золотая медаль)
 Николай Митинский (золотая медаль)
 1893
 Фёдор Гусаров (золотая медаль)
 Вячеслав Менжинский (золотая медаль)
 1894 
 Павел Велихов (золотая медаль)
 Владимир Воячек (золотая медаль)
 Вячеслав Иванов
 Сергей Толкачёв (золотая медаль)
 Дмитрий Рождественский (серебряная медаль)
 1895
 Александр Брилевич (золотая медаль)
 Антон Оссендовский
 1896
 Иван Глинка
 Арт Закс
 1897
 Николай Максимов (золотая медаль)
 Илья Шапшал
 1899
 Александр Тюменев (золотая медаль)
 1900
 Сергей Каблуков (золотая медаль)
 Пётр Латышев (золотая медаль)
 Август Пергамент (золотая медаль)
 1901
 Пётр Фрикен (золотая медаль)
 Евгений Крживинский (серебряная медаль)
 1902
 Сергей Городецкий (золотая медаль)
 Иван Мещанинов (золотая медаль)
 Николай Оттокар (золотая медаль)
 Лев Серк (золотая медаль)
 1904
 Вадим Ватин (золотая медаль)
 1906
 Георгий Блок (золотая медаль)
 Владимир Бессер (серебряная медаль)
 Михаил Григорашвили
 Николай Иванов (золотая медаль)
 1907
 Мстислав Шахматов (серебряная медаль)
 1908
 Василий Гиппиус (золотая медаль)
 Всеволод Ваншейдт (серебряная медаль)
 1909
 Михаил Струве (серебряная медаль)
 1911
 Александр Петров)
 Павел Стрелков
 Дмитрий Щербаков (золотая медаль)
 1917
 Борис Саитов (золотая медаль)

В гимназии учились Н. А. Крюков (в 1862—1866), Л. Бакст и А. Колчак (в 1885—1888)

Знаменитые преподаватели 
 Георгиевский, Лев Александрович
 Коссович, Игнатий Андреевич

Примечания

Литература 
 Историческая записка, изданная ко дню пятидесятилетия С.-Петербургской шестой гимназии. (1862 17/IV 1912) / Сост. преп.: К. Ф. Буткевич и Л. П. Николаев. — СПб.: тип. В. Д. Смирнова, 1912. — 182 с., 22 л.

Ссылки 
 Здание гимназии им. Наследника цесаревича Алексея Николаевича
 Фотография: Шестая гимназия у Чернышева моста.

Шестая Санкт-Петербургская гимназия